Zacapa kan syfta på:

Guatemala 

 Zacapa (departement), 
 Municipio de Zacapa, kommun
 Zacapa, Guatemala, Departamento de Zacapa, 
 Zacapa (flygplats),

Honduras 

 San Pedro Zacapa (ort), Departamento de Santa Bárbara,